Монемвасия может означать:

 Монемвасия — деревня в Греции.
 Монемвасия (дим) — община (дим) в Греции.